Alen Škoro – ex calciatore bosniaco
 Haris Škoro – ex calciatore jugoslavo
 Miroslav Škoro – politico e cantante croato